Kompanie łączności Wojska Polskiego noszące numer 11:

 11 Kompania Telegraficzna Dywizyjna (1919-1921)
 11 Kompania Telegraficzna Ciężka (1920-1921)
 Kompania Telegraficzna 11 Karpackiej Dywizji Piechoty (1929-1937)
 Kompania Łączności 11 Karpackiej Dywizji Piechoty (1937-1939)
 Kompania Telefoniczna 11 Karpackiej Dywizji Piechoty (1939)
 11 Kompania Telefoniczno-Kablowa (1939)
 11 Kompania Telefoniczno-Budowlana (1939)
 11 Samodzielna Kompania Kablowo-Tyczkowa 1 Armii WP (1944-1945)

Zobacz też 
 11 Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii (1937-1939)
 Jednostki dowodzenia i łączności Wojska Polskiego